Het Leopold I-monument kan verwijzen naar:

 Leopold I-monument (De Panne)
 Leopold I-monument (Laken)